Чёрный блог — блог в российском сегменте Интернета, на котором размещалась информация о ряде идеологически мотивированных поджогов и взрывов в России и на Украине и соответствующие видеоролики.

История 
7 июня 2011 года самодельное взрывное устройство, мощностью около 150 граммов в тротиловом эквиваленте, сработало недалеко от поста ДПС на МКАД. Никто не пострадал. Ответственность за этот взрыв взяла на себя группа «Анархическая герилья», а видеозапись взрыва была выложена на «Чёрном блоге». Члены этой группы заявляли о том, что это они совершали поджоги строительной техники в феврале 2011 года в Химкинском лесу и что её члены подожгли 4 апреля 2011 года здание военкомата в Ленинском районе Московской области. Они же брали на себя ответственность за поджог здания военкомата Коптевского района на улице Лихоборские бугры в Москве.

В конце июня 2011 года на «Чёрном блоге» была размещена информация о следующих акциях (с подтверждающими видеороликами):
 поджог опорного пункта полиции на Кантемировской улице в ночь на 23 июня 2011 года. В блоге отмечается, что эта акция была проведена в знак солидарности с антифашистами Нижнего Новгорода, против которых местный Центр по противодействию экстремизму фабрикует дела;
 поджог демонстрационного коттеджа посёлка «Эдельвейс-Ильинское», который планируют построить близ села Ильинское Дмитровского района Московской области, несмотря на недовольство многих местных жителей, совершенный в ночь на 22 июня;
 подрыв зажигательной бомбы 21 июня 2011 года на территории автосалона Lexus/Toyota на западе Москвы, ответственность за который взял на себя «Фронт Освобождения Земли (Россия)».
 поджог одного из бульдозеров в Химкинском лесу 19 июня 2011 года.

В ночь на 29 августа 2011 г. около полицейского отделения «Восточное Дегунино» сработала маломощная бомба. Взрыв повредил две служебные машины и дорогой джип Toyota замначальника отделения. Информация об этом также была размещена на «Чёрном блоге».

Связаться через «Чёрный блог» с радикальными анархистами сумела «Газета.Ru». На вопросы журналистов радикалы ответили видеозаписью, которая была размещена на сайте «Газеты.Ru». В ней говорилось, что их борьба направлена против «угнетательских структур», к которым они относят «государственные органы, политические партии, бизнес, эксплуатирующий труд и природу, фашистские организации», отмечая, что «страной десятки лет, если не сотни, правит режим коррумпированных бюрократов с диктаторскими полномочиями». Заявлялось, что в борьбе против него допускается «самый широкий спектр методов — созидательных и разрушительных, мирных и боевых».

Блокировка 
Внесён в Федеральный список экстремистских материалов под номером 1588 решением Мещанского районного суда г. Москвы от 17.09.2012 года вместе с содержимым. Доступ к сайту заблокирован со всей территории Российской Федерации. Это не помешало авторам блога в дальнейшем распространять информацию о городской герилье в России.

Ликвидация 
Последние сообщения Чёрного блога относились к герилье в Одессе и датировались 4 февраля 2015 года. В них описывалась деятельность «Украинской Красной Армии» в период за июль 2014 — январь 2015 годов.

13 марта 2019 года появилось анонимное сообщение на сайте «Автономного действия» о том, что авторы Чёрного блога удаляют сайт, но не отказываются от борьбы.

См. также 
 Новая революционная альтернатива
 Повстанческий анархизм

Примечания

Ссылки 
 Чёрный блог (архивировано).
 «Анархическая герилья», взорвавшая пост ДПС в Москве, впервые рассказала о себе. СМИ: новых радикалов «взрастила» власть
 Снятый на ВИДЕО взрыв бомбы на МКАД объявили хулиганством. Анархисты объяснили, за что мстили «полиционерам»
 Анархисты взяли на себя ответственность за несколько поджогов в Москве и Подмосковье
 Интервью авторов «Черного блога»

Анархизм
Блоги
Анархистские издания
Сайты по алфавиту
Интернет-СМИ России
Пропаганда
Анархисты России
Экстремизм в России
Зелёный анархизм
Анархо-синдикализм